Persone
 Bernardo Vaglienti – capitano fiorentino a Livorno nel 1591
 Cesare Castellotti Vaglienti –  (Torino, 12 settembre 1939)  giornalista italiano
 Francesca Maria Vaglienti –  storica italiana
 Italo Vaglienti –  giornalista italiano
 Pietro Vaglienti – (Pisa,1438 – Firenze, 1514)  mercante e storico italiano

Famiglie
 Vaglienti – famiglia nobile (Pisa e Firenze)